Санниково — название населённых пунктов в России.

Алтайский край 
 Санниково — село в Первомайском районе.

Владимирская область 
 Санниково — село в Ковровском районе.
 Санниково — деревня в Муромском районе.

Вологодская область 
 Санниково — деревня в Грязовецком районе.
 Санниково — деревня в Череповецком районе.

Московская область 
 Санниково — деревня в Истринском районе.

Нижегородская область 
 Санниково — деревня в Богородском районе.
 Санниково — деревня в Городецком районе.

Пермский край 
 Санниково — деревня в Карагайском районе.

Тюменская область 
 Санниково — село в Тобольском районе.

Удмуртия 
 Санниково — деревня в Киясовском районе.
 Санниково — деревня в Можгинском районе.

Ярославская область 
 Санниково — деревня в Некрасовском районе.